

Вулиця Енгельса — назва вулиці в Дружківці.

Колишні назви 
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Остапа Вишні в Апостоловому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Різдвяної в Бабаях
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Миролюбна у місті Балта
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Павла Мельника в Барі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Абрикосової в Бахмуті
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Квітневої в Баштанці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Віталія Дульчика в Бердичеві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Привокзальної в Бердянську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Василя Стуса в Березані
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Слави в Березівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського в Бериславі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Церковної в Бершаді
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Військової Слави в Білгороді-Дністровському
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Квіткової в Благовіщенському
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Борзні
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Павла Дришлюка в Борисполі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Покровської в Боярці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Володимира Великого в Броварах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Сковороди в Будах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Радісної в Ватутіному
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Проліскової в Високому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Дубовецької в Вінниці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Обозної в Вовчанську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Заводської во Врадієвці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Гадяч.
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Промислової в Гірнику
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Тінистої в Генічеську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Дніпровської в Глобиному
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Вишневої в Гострому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Горанської в Грицеві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Медичної в Диканьці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Афанасьєва-Чужбинського в Дніпрі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Залиман в Добрянці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Жашкові
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Архітектора Журавського в Жмеринці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Освітянської в Запоріжжі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Рогатинської в Змієві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Української в Знам'янці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Весняної в Золотому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Ізмаїлі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Монастирського в Ізюмі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Вільшанської в Іллінцях
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Олеся Бердника в Кагарлику
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Вербівської в Кам'янці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Сонячної в Кам'янці-Дніпровської
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Скорика в Карлівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Слобідської в Каховці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Лютеранської в Києві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Опанаса Сластіона у місті Київ.
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Зарічанської в Кобеляках
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Коростені
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Олега Ольжича в Коростишеві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Спортивної в Костянтинівці Донецької області
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Спаської в Костянтинівці Миколаївської області
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Вернадського в Краматорську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Лисенка в Красногорівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Різдвяної в Кременчуці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Братів Кожакіних в Кривому Розі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Петропавлівської в Кропивницькому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Смородьківської в Куп'янську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Державної в Кураховому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Затишної в Малині
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Проліскової в Малої Висці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Миру в Маневичах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Райдужної в Марганці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Архітектора Нільсена в Маріуполі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Сонячної в Мені
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Вінграновського в Миколаєві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Володимира Великого в Миронівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Савелія Ковнера у місті Ніжин
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Воздвиженської в Нікополі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Платона Майбороди в Новограді-Волинському
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Павла Афанасьєва в Новомиргороді
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Дворянської в Новопокровці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Херсонської в смт Новотроїцькому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Федора Бондура в Новоукраїнці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Зарічної в Овідіополі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Устима Кармелюка в Окнах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Олексія Береста в Олевську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Арнаутської в Олександрівці Одеської області.
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Калинової в Олександрівці Кіровоградської області
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Бессарабської в Олександрії
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Пароходної в Олешках
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Спаської в Очакові
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Калинової в Охтирці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Миколи Лисенка в Павлограді
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Берегової в Первомайську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Борисоглібської в Переяславі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Затишної в Петропавлівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Української в Піщанці
 Вулиця Енгельса — колишня назва провулку Сонячного в Подільську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Полонному
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Олеся Гончара в Полтаві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Бабкевича в Помічної
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Миколи Міхновського в Прилуках
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Білобережної в Путивлі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Килимової в Решетилівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Калинової в Роздільній
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Теплова в Рубіжному
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Рєпіна в Сахновщині
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Чаплищанської в Світловодську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Покровської в Синельниковому
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Дачної в Сіверську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Сорочинської в Слов'янську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Михайла Максимовича в Смілі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Ліни Костенко в Смотричі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Валерія Бойченка в Снігурівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Чернігівської в Сновську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Болота в Старобільську
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в Сумах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Гімназичної в Татарбунарах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Різдвяної в Тетієві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Грушевського в Торецьку
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Надії Суровцової в Умані
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Княгині Ольги в Фастові
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Різдвяної в Харкові
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Василя Стуса в Херсоні
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Василя Тютюнника в Хоролі
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Високовольтної в Часові Яру
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Черкасах
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Дружби в Черняхові
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Зоряної в Чугуєві
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Князя Святослава в Шепетівці
 Вулиця Енгельса — колишня назва вулиці Зарічної в Шполі

Див. також 

Вулиці, названі на честь людей